Thomas Lundqvist kan avse:

Thomas Lundqvist (geolog) (född 1932), svensk geolog
Thomas Lundqvist (skådespelare) (född 1947), svensk dockmakare och dockskådespelare
Thomas Lundqvist (seglare) (född 1947), svensk olympisk seglare